Дёрдляр — название наелённых пунктов в Азербайджане:

 Дёрдляр — село в Кедабекском районе.
 Дёрдляр — село в Нефтечалинском районе, Боятский муниципалитет.
 Дёрдляр — село в Нефтечалинском районе, Хол-Карабуджакский муниципалитет.
 Дёрдляр — село в Физулинском районе.